Clean (Bare) () — второй с альбома Playing the Angel (DVD-версии) сингл Depeche Mode. Релиз состоялся 6 декабря 2005 года формате цифровой дистрибуции и DVD.

Оригинальная композиция Clean была выпущена в 1990 году на альбоме Violator.

Трек-лист 

Также песня включена в расширенное издание альбома «Playing the Angel» на DVD.

Примечания 

Синглы Depeche Mode
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором
Depeche Mode